Мише́ль Фэ́рли (, род. 17 января 1964, Колрейн, Великобритания) — британская  актриса, наиболее известная по роли Кейтилин Старк в телесериале HBO «Игра престолов».

Биография 
Родилась в 1964 году в Колрейне, графство Лондондерри, Северная Ирландия. Подростком была членом Молодежного театра Ольстера. После окончания школы переехала в Белфаст, где наряду с товарищем, Конлетом Хиллом сотрудничала с профессиональной театральной труппой «Fringe Benefits Theatre Company», занимающейся подготовкой актёров.

Творчество

Телевидение 
Играла во многих британских телепостановках, включая «Чисто английское убийство»,  и ирландском телесериале . Одной из её ранних ролей на телевидении была убийца Кэти Майклс в телесериале «Инспектор Морс» в серии The Way Through The Woods.

19 марта 2010 года было объявлено, что актриса заменит Дженнифер Эль в роли Кейтилин Старк в телесериале «Игра престолов», экранизации компанией HBO серии романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина.

Кино 
Мишель сыграла роль матери Гермионы Грейнджер в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Примечательно, что в предыдущем появлении четы Грейнджер в киноэпопее — в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» — эту роль исполняла другая актриса, Хизер Блисдейл.

Роли в театре

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 « The Telegraph: Michelle Fairley interview: 'Hollywood? I hate everything about it'»

Киноактрисы Великобритании
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения